Rockstar, или Rock Star ()

Песни 
 Rockstar — песня Остина Ричарда Поста (Post Malone)
 «Rockstar» — песня Bizarre
 «Rockstar» — песня Dappy при участии Brian May (2012)
 «Rockstar» — песня Nickelback (2006)
 «Rockstar» — песня Poison
 «Rockstar» — песня Prima J
 «Rock Star» — песня R. Kelly
 «Rock Star» — песня Hannah Montana
 «Rock Star» — песня N.E.R.D
 «Rock Star» — песня Reece Mastin
 «Rockstar 101» — песня Рианны с альбома 2010 года Rated R
 Rockstar — сингл DaBaby с альбома Blame It on Baby

Альбомы 
 Rockstar — альбом Bosson
 Rockstar (soundtrack) — альбом-саундтрек болливудского фильма (A.R. Rahman)
 Rokstarr — альбом Джейкоба Тайо Круза

Телевидение 
 Rock Star (TV series), телевизионное реалити-шоу
 Rock Star: INXS, первый сезон
 Rock Star: Supernova, второй сезон
 Rock Star Supernova

Фильмы 
 Rock Star (Рок-звезда) — американский фильм Стивена Херека с участием Марка Уольберга (2001) 
 Rockstar (2011) — фильм (2011, Индия, Imtiaz Ali)
 Rockstar (2015) — фильм (2015, Индия, V. K. Prakash)

Другое 
 Rockstar Games — компания по разработке компьютерных игр.